Wilsonville (Alabama).
 Wilsonville (Illinois).
 Wilsonville (Nebraska).
 Wilsonville (Oregon).